Draudt ist der Familienname folgender Personen:

 August Draudt (1816–1894), deutscher Forstmeister, Geheimer Rat
 August Karl Draudt (1846–1925), deutscher Generalleutnant 
 Georg Draudt (1720–1792), evangelischer Theologe
 Karl Ludwig Wilhelm Daniel Draudt (1810–1896), Oberappellationsgerichtspräsident und hessischer Landtagsabgeordneter
 Max Draudt (1875–1953), Professor der Chirurgie und Entomologe
 Paul Draudt (1877–1944), Vizepräsident des Deutschen Roten Kreuzes von 1924 bis 1937 
 Werner Draudt (1921–2016), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Drauth
 Traudt
 Traut